Acción-reacción o acción y reacción puede referirse a:
 Acción y reacción, una de las leyes de Newton;
 Acción-Reacción, ONG de Guatemala;
 Acción y reacción (canción), sencillo de Thalía.